

Altro 
 Mele – falsi frutti del melo
 Mele – simboli dell'immaginario umano
 Mele – figure araldiche

Geografia 
 Mele – villaggio indiano dello stato federato di Maharashtra
 Mele – comune italiano della Liguria
 Mele – isola della Vanuatu

Persone 
 Alex Mele – chitarrista italiano
 Alfonso Mele (...-1918) – imprenditore e dirigente d'azienda italiano, fratello di Emiddio
 Alfred Mele – filosofo e accademico statunitense
 Alphonse Van Mele (1891-1972) – ginnasta belga
 Annino Mele (1951) – criminale e scrittore italiano
 Antonio Mele (1942) – disegnatore e giornalista italiano
 Carlo Mele (1792-1841) – avvocato, ricevitore, scrittore e curatore letterario italiano
 Cosimo Mele (1957-2017) – politico italiano
 Costantino Nivola Mele (1911-1988) – artista e scultore italiano
 Davide Mele (1880-1947) – imprenditore e politico italiano
 Diego Mele (1797-1861) – poeta, scrittore e sacerdote italiano
 Dino Mele, all'anagrafe Alfredo Mele (1943-2010) – attore italiano
 Domenico Antonio Mele (1647-1723) – poeta e librettista italiano
 Elisa Mele (1996) – ex calciatrice italiana
 Emiddio Mele (...-1928) – imprenditore e dirigente d'azienda italiano, fratello di Alfonso
 Eugenio Mele (1875-1969) – letterato e traduttore italiano
 Francesco Mele (1854-1919) – avvocato, giornalista e politico italiano
 Giacomo Mele (1928) – ex calciatore italiano
 Giampiero Mele – regista e imprenditore italiano
 Gian Paolo Mele (1944-2018) – direttore di coro, compositore ed etnomusicologo italiano
 Giorgio Mele (1953) – politico italiano
 Giovanni Battista Mele (1693 o 1694 o 1701-dopo il 1752) – compositore italiano
 Julio Pereyra Mele (1963-2016) – cestista e allenatore di pallacanestro uruguaiano
 Liliana Mele (1984) – attrice italiana di origine etiope
 Luigi Mele (1937) – ex ciclista su strada italiano
 Marco Mele (XVI secolo-XVII secolo) – pittore italiano
 Nazarena Valenza Mele (1921-1994) – studiosa italiana e docente dell'Università di Napoli Federico II
 Rosanne Mele, nota anche come Casandra Stark Mele (...) – regista cinematografica, attrice, cantante e pittrice statunitense
 Sabatino Mele (1897-1965) – medico e politico italiano
 Salvatore Mele – ricercatore italiano
 Santiago Mele (1997) – calciatore uruguaiano

Trasporti 
 Stazione di Mele – stazione ferroviaria della linea Asti-Genova sita a Fado, frazione di Mele

Pagine correlate 
Mela (disambigua)
Meli
Miele (disambigua)